Simon Boileau de Castelnau
 Emmanuel Boileau de Castelnau